Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1891 rozegrano w dniach 29 czerwca – 9 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Lottie Dod -  Blanche Bingley Hillyard, 6–2, 6–1

Gra podwójna mężczyzn 
 Wilfred Baddeley /  Herbert Baddeley -  Joshua Pim /  Frank Stoker, 6–1, 6–3, 1–6, 6–2

Przypisy 

Wimbledon 1891